Crimora (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia
Crimora (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)